12-й чемпионат мира по подводному ориентированию проводился в австрийском городе Грац.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов из 12 стран.

Медалисты

Мужчины

MONK (ориентирование по карте, командная дисциплина) 
1. Валерий Волгин, Алексей Корниенко (Казахстан) — 4768.

2. Александр Золотов, Алексей Ераксимов (Украина) — 4752.

3. Роберт Дьеришатти, Петер Балаж (Венгрия) — 4644.

Звезда 
1. Александр Золотов (Украина) — 2665 очков

2. Роберт Дьеришатти (Венгрия) — 2590 очков

3. Радован Сильны (Чехия) — 2580 очков

Женщины

MONK (ориентирование по карте, командная дисциплина) 
1. Хайке Пройсс, Ивонна Фогель (Германия) — 4360.

2. Зузана Дворакова, Ленка Йерабкова (Чехия) — 4308.

3. Светлана Тишанинова, Светлана Вяткина (Россия) — 4260.

Звезда 
1. Нина Михайлова (Россия) — 2403.

2. Елена Ильина (Россия) — 2363.

3. Бернадетта Богнар (Венгрия) — 2343

Ссылки 
 Второе золото России

Спорт в Австрии в 2005 году
Чемпионаты мира по подводному ориентированию